Eduard Soler i Pérez (advocat) (Vila Joiosa, 1845 - Vila Joiosa, 1907) advocat i professor universitari valencià.
 Eduard Soler i Pérez (músic) (València, 1895 – ?, 1967) compositor, organista, professor de música i mestre de capella valencià.